Miejscowości w USA:
 Shallotte – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Brunswick
Gminy w USA:
 Shallotte (ang. Shallotte Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Brunswick